Dumus är ett släkte av sjöpungar. Dumus ingår i familjen Ritterellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Dumus